Arthur Guinness può riferirsi alle seguenti persone della famiglia irlandese Guinness:

 Arthur Guinness (1725-1803), imprenditore e fondatore del birrificio che porta il suo nome
 Arthur Guinness o Arthur Guinness II (1768-1855), banchiere e politico irlandese, figlio del citato Arthur
 Arthur Guinness (1840-1915), imprenditore, filantropo e politico irlandese, nipote di Arthur II e pronipote di Arthur